Наливки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Наливки — деревня в Ивацевичском районе Брестской области.

Россия 
 Наливки — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.